Parlamentsvalget i Moldova 2019 blev afholdt den 24. februar 2019 for at vælge de 101 medlemmer af Moldovas parlament. Moldovas forfatning siger at der skal afholdes valg senest fire år og tre måneder fra datoen for indvielsen af den forrige parlament. Valgkampen begyndte i november 2018 og fortsatte indtil valgdagen. Kandidater fra fire parter blev valgt til Parlamentet, nærmere bestemt Parti for Socialister i Republikken Moldova (PSRM), Moldovas Demokratiske Parti (PDM), NU Platform (ACUM, en valgalliance bestående af DA og PAS), og Șor Partiet. Kommunistpartiet (PCRM) formåede ikke at få pladser for første gang siden Republikken Moldovas uafhængighed. Resultaterne blev efterfølgende bekræftet og valideret af Moldovas forfatningsdomstol den 9. marts 2019. Situationen efter valget udløste en forfatningskrise i juni.

Valgsystem 
De 101 pladser i parlamentet blev valgt ved hjælp af et parallelt afstemningssystem, der blev indført i 2017. 50 parlamentsmedlemmer blev valgt efter forholdstalsvalg i en enkelt landsdækkende valgkreds, mens de øvrige 51 blev valgt fra enkeltmandskredse.

Den landsdækkende valgkreds havde en spærregrænse afhængigt af listetypen: For enkelte partier eller organisationer var den 6 %. For alliancer mellem to partier var den 9 %, og for alliancer mellem tre eller flere partier var den 11 %. For kandidater uden for partierne var grænsen 2 %. Valgdeltagelsen skulle være mindst 33 % for at valget var gyldigt. Der var stadig kontroverser om det nye valgsystem, og en folkeafstemning i 2018 mod det blev anset for mulig.

Resultater

Referencer 

Politiske valg i Moldova
Politiske valg i 2019